Монтепіюа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 50 км на північний схід від Парижа, 85 км на південь від Ам'єна, 55 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 59 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 171,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монтепіюа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтепіюа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза